Esceva, esclau que va assassinar el tribú Appuleu Saturní (100 aC)
 Cassi Esceva (s. I aC),militar romà
Esceva (personatge bíblic), jueu anomenat "cap dels sacerdots" al Nou Testament